Proshapalopus är ett släkte av spindlar. Proshapalopus ingår i familjen fågelspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fågelspindlar
Proshapalopus